Limoges (Limòtges în limba occitană) este un oraș în Franța, prefectura departamentului Haute-Vienne, în regiunea Noua Aquitania.

Personalități marcante 
 Pierre-Auguste Renoir, pictor
 Maurice Boitel, pictor

Demografie

Note

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Comune din Haute-Vienne